Isabella af Bourbon-Parma (; ) ( – 27. november 1763) var en spansk-italiensk prinsesse, der var gift med ærkehertug Josef af Østrig, den senere kejser Josef 2. 

Isabella var datter af hertug Filip 1. af Parma og prinsesse Louise Élisabeth af Frankrig. I 1760 blev hun gift med ærkehertug Josef af Østrig, ældste søn af Maria Theresia af Østrig og kejser Frans 1. Stefan og dermed arving til de Habsburgske Arvelande. Ægteskabet var ikke lykkeligt, og datteren Maria Theresias vanskelige fødsel, der blev efterfulgt af to mislykkede graviditeter påvirkede hendes mentale tilstand. Hun døde i barselsseng under fødslen af endnu en dødfødt datter.

Børn

Anetavle

Eksterne henvisninger 

Huset Bourbon-Parma
Prinsesser fra Italien
Ærkehertuginder af Østrig
Personer fra Madrid